Ахуно има више значења:

 Ахуно (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ахуно (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ахуно (Паскуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику